Saint-Pellerin eller Saint Pellerin kan syfta på

 Saint-Pellerin, Eure-et-Loir
 Saint-Pellerin, Manche